Влади́мир Пермяко́в: Пермяков, Владимир Васильевич (1924—1995) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Пермяков, Владимир Васильевич (1926—2013) — речник, почётный гражданин Самары.
 Пермяков, Владимир Сергеевич (род. 1952) — российский актёр. Получил широкую известность как «Лёня Голубков» в рекламе АО «МММ».